Непосида:

 Непосида — рухлива, енергійна людина, що не любить довго бути, сидіти на одному місці і без повного заняття.
 Непосида — радянський мультфільм.
 Непосида — другий роман-фентезі циклу «Трікс» С. В. Лук'яненко.

Див. також 
 Непосиди (значення)
 Денис-непосида () — американський анімаційний серіал, що випускався на каналі Fox Kids.

Примітки